Хуан — власна назва.

Особи 

Хуа́н () — чоловіче ім'я, іспанська форма імені Іоанн. Жіноча форма — Хуана.

Королі 
 Арагону
 Хуан I — король Арагону (1387—1396)
 Хуан II — король Арагону (1458—1479)

 Кастилії
 Хуан I — король Кастилії (1379—1390)
 Хуан II — король Кастилії (1406—1454)

 Леону
 Хуан I — король Леону (1296—1300)

Кастилія. Іспанія 
 Хуан Вільєнський — кастильський мажордом, князь Вільєнський
 Хуан де Айолас — кастильський конкістадор, губернатор Ла-Плати
 Хуан де Ґарай — кастильський конкістадор
 Хуан дель Енсіна — іспанський поет, композитор
 Хуан Діас де Соліс — кастильський мореплавець
 Хуан Кабесас — кастильський мореплавець
 Хуан Карлос I — король Іспанії (від 22 листопада 1975 року)
 Хуан Карлос Родрігес Ібарра — президент Естремадури
 Хуан Антоніо Самаранч — іспанський спортивний функціонер
 Хуан Гріс — іспанський художник
 Хуан де Фландес — іспанський художник
 Хуан Понсе де Леон — кастильський конкістадор
 Хуан Рамон Хіменес — іспанський поет
 Хуан Санчес Котан— іспанський художник
 Хуан Фернандес — кастильський мореплавець
 Хуан Карлос Ферреро іспанський теніст
 Хуан Фернандес де Андейро — граф Оренський (1382—1383).

Південна Америка 
 Хуан Альмейда Боске — кубинський політик, соратник Фіделя Кастро
 Хуан Домінго Перон — президент Аргентини
 Хуан Лопес де Падилья — керівник повстання Комунерос
 Хуан-Мартін Дель Потро — аргентинський тенісист
 Хуан Мануель Бланес — ругвайський художник
 Хуан Мануель де Росас — аргентинський генерал
 Хуан-Мануель Фанхіо — аргентинський автогонщик

Прізвище 
Хуа́н (, «жовтий») — китайське прізвище.
 Хуан Біньхун — художник і мистецтвознавець
 Хуан Вен'ї — веслувальниця, олімпійська медалістка
 Хуан Гунван — художник часів династії Юань
 Хуан Наньянь — бадмінтоністка, олімпійська медалістка
 Хуан Суй — бадмінтоністка, олімпійська медалістка
 Хуан Сю — гімнаст, олімпійський чемпіон
 Хуан Сюечень — синхроністка, олімпійська медалістка
 Хуан Сяньфань — китайський історик
 Хуан Тайцзі — імператор династії Пізня Цзінь
 Хуан Тінцзянь — поет і каліграф часів династії Сун
 Хуан Фу — китайський політичний діяч початку XX століття
 Хуан Хайян — фехтувальниця, олімпійська медалістка
 Хуан Хуейдань — гімнастка, призерка чемпіонатів світу
 Хуан Цзунсі — філософ-неоконфуціанець, суспільно-політичний діяч і вчений-енциклопедист часів династії Мін
 Хуан Цзуньсянь — поет, дипломат, історик часів династії Цін
 Хуан Цзюйцай — художник часів царства Пізня Шу та династії Сун
 Хуан Цюань — художник періоду п'яти династій і десяти держав
 Хуан Цюює — тайваньська борчиня вільного стилю, дворазова срібна призерка чемпіонатів Азії
 Хуан Цянь — шахістка, гросмейстер
 Хуан Чао — один з ватажків антивладного повстання в Китаї 874—884 років
 Хуан Чжун — китайський полководець
 Хуан Шаньшань — стрибунка на батуті, олімпійська медалістка
 Хуан Шень — художник і каліграф часів династії Цін
 Пані Хуан — дружина Чжуге Ляна

Топоніми 
 Хуан-Фернандес (архіпелаг)
 Хуан-де-Фука — тектонічна плита